Гран-при США-Запад  - этот этап Формулы-1 проходил 2 апреля 1978 в Лонг-Бич.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при США-Запад
1978 год в Калифорнии